Pinjin alakban Chen Qi:

 Csen Csi (1982) kínai gerelyhajító, olimpikon
 Csen Csi (1984) olimpiai aranyérmes, négyszeres világbajnok kínai asztaliteniszező

Pinjin alakban Chen Ji:
 Csen Csi (1976) kínai kézilabdázó, olimpikon